Filmy: 
 Fargo – film braci Coen (z 1996) nagrodzony Oskarami
 Fargo – serial telewizyjny nawiązujący do filmu fabularnego braci Coen pod tym samym tytułem  
Miejscowości w USA:
 Fargo – miasto w stanie Dakota Północna, siedziba hrabstwa Cass
 West Fargo – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Fargo – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Fargo – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Clinch
 Fargo – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Ellis
Gminy w USA:
 Fargo (ang. Fargo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Seward
 Fargo (ang. Fargo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
Inne: 
 Fargo – francuskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej